Tao puede hacer referencia a:

 Tao (), el concepto filosófico oriental; 
 Tactics Arena Online, un videojuego en línea; 
 La traducción asistida por ordenador; 
 Track At Once, un modo de grabación de discos ópticos; 
 Tao.ca, el servidor informático autogestionado canadiense de línea anarquista; 
 TAO, el sencillo de la banda Do As Infinity; 
 Anexo:Personajes de Dragon Ball#Tao Pai Pai, el personaje de Dragon Ball; o
 Tao, antiguo principado georgiano de la región caucásico-armenia.
 Tao, cantante chino.